Cemetery Ridge ( in etwa für Friedhofsgrat) steht für:
 Cemetery Ridge (Gettysburg), einer der Schauplätze der Schlacht von Gettysburg im amerikanischen Sezessionskrieg
 Cemetery Ridge (Heard), Grat auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean